Anatole Brénier de Renaudière (1807-1885), diplomate et homme politique français ;
 Antoine François Brenier de Montmorand (1767-1832), général français ;
 Flavien Brenier (1881-1933), journaliste et militant d'extrême droite français ;
 Henri Brenier (1867-1962), explorateur et économiste français ;
 Joseph Brenier (1876-1943), homme politique français ;
 Marine Brenier (1986-), femme politique française ;
 Yann Brenier (1957-), mathématicien français.